Etxegarai est un nom d'origine basque et peut faire référence à :

Patronyme 

 Bonifazio Etxegarai est un homme de loi, un écrivain et académicien basque espagnol ;
 Karmelo Etxegarai est un écrivain, historien, bertsolari et académicien basque espagnol.

Voir aussi